India
 Amethi – città del Distretto di Lucknow, Uttar Pradesh
 Amethi – città del Distretto di Sultanpur, Uttar Pradesh